« Bataille de Meaux » est un terme qui peut se référer à différents événements :

 Le siège de Meaux (1358) ou « bataille de Meaux », lors de la Grande Jacquerie.
 le siège de Meaux de 1421 et 1422, par contre, n'a pas été désigné par le terme « bataille de Meaux ».
 La Surprise de Meaux ou « bataille de Meaux » (1567), où Louis  de Condé (protestant) tente d'enlever le roi Charles IX (catholique), lors des guerres de religion.
 La bataille de Meaux (1814), le , pendant la Campagne de France, opposant Napoléon  et les armées prussienne et russe.
 La « bataille de Meaux » (1892), terme journalistique pour désigner une rixe entre officiers du  de dragons, le  à Meaux, survenue à la suite de l'acquittement du Marquis de Morès d'un duel auquel il avait participé dix jours auparavant. Elle fait partie des prémices à l'Affaire Dreyfus.
 Les combats livrés sur les communes environnantes de Meaux (la « poche de Meaux »), lors de la première bataille de la Marne (1914), entre le  et le . La bataille de l'Ourcq (1914) et la bataille des Marais de Saint-Gond, plus décisives, furent d'une plus grande ampleur et se déroulèrent, toutes les deux entre le 5 et le , aussi dans le cadre général de la bataille de la Marne, mais sur des communes plus éloignées de Meaux.

Voir aussi